Владимир Баландин:
 Баландин, Владимир Александрович (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Баландин, Владимир Михайлович (род. 1933) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.